Татья́на Льво́вна Шаумя́н (род. 11 января 1938) — советский и российский востоковед. Кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН. Область научных интересов: международные отношения в Азии, внешняя политика Индии.

Биография 
Родилась в семье советского учёного и журналиста Льва Степановича Шаумяна — сына известного революционера, одного из 26 бакинских комиссаров Степана Шаумяна. Училась в средней школе № 19 имени В. Г. Белинского. В 1960 году окончила исторический факультет МГУ им. Ломоносова. В том же году поступила на работу в Институт народов Азии АН СССР (ныне — Институт востоковедения РАН). В 1966 году защитила кандидатскую диссертацию по истории.

С 2001 года возглавляет Центр индийских исследований Института востоковедения РАН, где также занимает должность заведующей Сектора современных проблем.

Член редакционной коллегии журнала «Азия и Африка сегодня».

Основные работы
На русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На английском языке

Примечания

Ссылки 
 
 Перемены в руководстве Индии, их влияние на российско-индийские отношения — интервью с Татьяной Шаумян на радио «Эхо Москвы».

Индологи России
Историки России
Выпускники исторического факультета МГУ
Сотрудники Института востоковедения РАН
Выпускники школы № 19 (Москва)